Opius primus (Chen & Weng), een schildwesp
 Opius primus (Fischer), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing